

Zoologie 
 Le goret est le petit du porc ; 
 Le goret est un Poisson de la famille des Haemulidae.

Personnalités
Betty Goret, footballeuse française
Pierre Goret, docteur vétérinaire, professeur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort

Homophone

Notes et références